Language (englisch „Sprache“) steht für:
 Language (Lied), Lied von Porter Robinson aus dem Jahr 2012
 Language (Zeitschrift), wissenschaftliche Fachzeitschrift, 

Siehe auch: